Uefacupen 1979/1980 vanns av Eintracht Frankfurt från det dåvarande Västtyskland efter finalseger genom flera gjorda bortamål mot Borussia Mönchengladbach från samma land.

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Tredje omgången

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Externa länkar 
  Officiell sida
  Resultat på RSSSF.com

1979/1980
Fotbollssäsongen 1979/1980
1979 i Europa
1980 i Europa